Almnäs kan avse:

 Almnäs garnison – en före detta garnison utanför Södertälje.
 Almnäs slott – en herrgård utanför Hjo
 Almnäs, Södertälje kommun – en bebyggelse utanför Södertälje
 Almnäs gård – en numera försvunnen gård utanför Södertälje
 Almnäs station – en numera nedlagd station på Norra Södermanlands järnväg
 Almnäs övnings- och skjutfält – ett numera nedlagt övnings- och skjutfält